Kyndeløse Sydmark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kyndeløse Sydmark (Lejre Kommune) – by i Rye Sogn
 Kyndeløse Sydmark (Rudersdal Kommune) – bebyggelse i Nærum Sogn

nl:Kyndeløse Sydmark